Azil de noapte se poate referi la:

 Adăpost
 Adăpost pentru oamenii străzii

 Literatură
 1901 Azilul de noapte (На дне / Na dne) – dramă de Maxim Gorki

 Film
 1936 Azilul de noapte – film francez de Jean Renoir;
 1952 Azilul de noapte – film spectacol sovietic în regia lui Аndrei Frolov;
 1957 Azilul de noapte – film japonez de Akira Kurosawa;
 1987 Azilul de noapte – film sovietic regizat de Iuli Karasik;